Улица Оборо́ны — название улиц в различных городах России.

 Улица Обороны — улица в Красноярске.
 Улица Обороны — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Обороны — улица в Павловске (Санкт-Петербург).